Saint-François-de-Sales désigne plusieurs lieux et établissements, du nom de l'évêque saint François de Sales.

Localités 
Plusieurs localités sont nommées en l'honneur de saint François de Sales.
 Saint-François-de-Sales, commune française de la Savoie.
 Saint-François-de-Sales, municipalité canadienne de la province de Québec située dans la MRC du Domaine-du-Roy.
 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, municipalité canadienne au Québec.
 Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, municipalité canadienne au Québec.

Églises et paroisses 
Des édifices religieux portent aussi le nom de saint François de Sales :
 La cathédrale Saint-François-de-Sales de Chambéry en Savoie, France.
 La basilique Saint-François-de-Sales de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, France.
 L'église Saint-François de Sales, à Paris.
 L'église Saint-François de Sales, à Lyon.
 L'église Saint-François-de-Sales de Buffalo, aux États-Unis.
 Saint-François-de-Sales, maintenant dénommée Saint-François-de-Laval, à Laval, au Québec.

Autres établissements 
 Collège et lycée Saint-François-de-Sales, à Évreux, France.

Homonymie de toponyme